Nicolaas van Kats sr. (vóór 1293 †) was een van de machtigste Zeeuwse edelen van zijn tijd.
 Nicolaas van Kats jr. (1340 †) zoon van bovengenoemde en opvolger van zijn goederen en bezittingen.